Ад может означать:
 ад — состояние души или посмертное место наказания грешников. Иногда противопоставляется раю.
 Ад (буддизм)
 Нарака (индуизм)
 ад — арабское племя, упомянуто в аль-Коране
 ад-, эд-, одна из форм арабского артикля с уподоблением конечного «л» последующему т. н. «солнечному» звуку. Примеры: Джелал ад-Дин, Салах ад-Дин, Ад-Доха, Aladdin

В искусстве 
 Ад (Божественная комедия) — часть поэмы Данте Алигьери
 
 Ад в Тихом океане
 Ад Танжера, Ад в поднебесье, Ад каннибалов и пр.
 Ад — одно из названий крепости Утумно в произведениях Джона Толкина
 Ад (гравюра Вийральта) — офорт, выполненных эстонским художником-графиком Эдуардом Вийральтом в 1930 году.

Прочее 
 «Ад» (1863—1866) — революционный кружок Н. А. Ишутина, имевший целью цареубийство.
 Ад — полуостров, расположенный на границе Крыма и Херсонской области.
 АД — промышленный атомный реактор, введённый в эксплуатацию 28 августа 1958 года на Горно-химический комбинате.

Аббревиатуры 
 Автомобильная дорога;
 Агрегат дизель-электрический;
 Асинхронный двигатель;
 Авиационный двигатель;
 Артериальное давление;
 , «Аксьон директ», букв. «Прямое действие» — террористическая организация, Франция
 «Автономное действие» — движение либертарных коммунистов в России;
 «Аль-Джихад», террористическая организация;
 Автомат Дегтярева;
 а/д — аэродром;
 АД, ад — авиационная дивизия
 АД — аптечка десантная
 АД — Автомобиль дымоудаления (Пожарная техника);
 ад — артиллерийская дивизия (пример: 18 ад);
 Амплитудный детектор;
 Атмосферное давление

См. также 

 AD
 Анфер

Примечания